Distretto di Sajhan – distretto della Mongolia
 Distretto di Sajhan – distretto della Mongolia